Belfast West steht für:

 Belfast West (Wahlkreis, Dáil Éireann), einen Wahlkreis für den Dáil Éireann
 Belfast West (Wahlkreis, Nordirland), einen Wahlkreis für das Parliament of Northern Ireland
 Belfast West (Wahlkreis, Northern Ireland Assembly), einen Wahlkreis für die Northern Ireland Assembly
 Belfast West (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus